Desa Kalipucang Kulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalipucang Kulon (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 110,72), Jawa Tengah, 
 Desa Kalipucang Kulon (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,71), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar